Kapelle Bürgle steht für:

 Kapelle (Bürgle (Bayern)), Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern, Deutschland
 Kapelle Bürgle (Dornbirn), Vorarlberg, Österreich